Jean Caselli peut désigner :
 Jean Caselli (1814-1891), Prètre et électricien français ;
 Jean Caselli, l'un des pseudonymes du médecin et poète symboliste français Henri Cazalis.

Voir aussi